Songpa-gu  är ett av de 25 stadsdistrikten (gu) i Sydkoreas huvudstad Seoul. Distriktet har cirka  invånare (2020) och är distriktet med den största folkmängden i Seoul.

Songpa ligger i den sydöstra delen av Seoul, huvudstaden i Sydkorea, Songpa anses i allmänhet som en del av större Gangnamområdet tillsammans med Gangnam-gu och Seocho-gu.

Songpa var i centrum för Seouls Olympiska sommarspelen 1988, och de flesta av idrottsanläggningar i samband med denna händelse är belägna inom distriktet.

Administrativa indelning

Källor

Externa länkar 
 
 Officiell hemsida

Stadsdistrikt i Seoul
WP:Projekt Korea